Uran – siódma planeta Układu Słonecznego
 uran (łac. uranium) – pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców (symbol U)
 Uran (Uranos, Uranus) – w mitologii greckiej bóg i uosobienie nieba

Zobacz też 

 Ch-35 Uran – radziecki pocisk przeciwokrętowy
 Operacja Uran – okrążenie wojsk niemieckich podczas Bitwy stalingradzkiej
 Rigoberto Urán – kolumbijski kolarz szosowy
 Urania – strona ujednoznaczniająca
 uraninit – minerał z gromady tlenków (tlenek uranu)